Paka může označovat:
geografie
 Stará Paka – obec v okrese Jičín v Česku
 Nová Paka – město v okrese Jičín
 Veľká Paka – obec v okrese Dunajská Streda na Slovensku
 Páka (Maďarsko) – obec v Maďarsku
 Paka (Malajsie) – město v Malajsii
 Paka (řeka) – řeka ve Slovinsku
 Paka (sopka) – sopka v Keni

biologie
 Paka nížinná – hlodavec z čeledi pakovití

příjmení
 Zdenka Paková (1906–1942) – česká odbojářka popravená nacisty

Podobné názvy 
 páka
 Pako